Leopold av Toscana kan syfta på:

 Leopold I av Toscana
 Leopold II av Toscana